gromada Olszyna I, powiat lubański (1954–1955)
 gromada Olszyna II, powiat lubański (1954–1959)

Zobacz też: gromada Olszyn, gromada Olszyny, gromada Olszynka